Појам  може да се односи на:

 Кавур, је насеље у Италији у округу Торино, региону Пијемонт
 Кавур, је насеље у Италији у округу Виченца, региону Венето
 Камило Бенсо ди Кавур, италијански политичар из XIX века.
 Бојни бродови класе Конте ди Кавур, класа италијанских бојних бродова
 Италијански бојни брод Конте ди Кавур, италијански бојни брод из времена Другог светског рата
 Италијански носач авиона Кавур, модерни италијански носач авиона